Hotarubi no Mori e ( хотарубі но морі е, досл. У ліс, де мерехтять світляки) — манга Юкі Мідорікава, видана у 2003 році. На її основі в 2011 році в Японії вийшов в прокат анімаційний фільм.

Сюжет 
Шестирічна дівчинка Хотару заблукала в зачарованому лісі. Вона зустрічає юнака в масці, на ім'я Гін, який представився лісовим духом, що може розтанути від одного дотику людини. За допомогою нового друга Хотару вибралася з лісу, але наступного дня повернулася, щоб знову зустрітися з Гіном.

Український дубляж 
Анімаційний фільм дубльовано аматорською студією «UA MAX» для некомерційного використання у 2012 році.

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт фільму  
 
 

Манґа 2003
Анімаційні фільми
Синто в масовій культурі
Йокаї в аніме та манзі